Michel Vallier, pseudonyme de  Michaël Montesquieu,  est un auteur, compositeur, chanteur et producteur français.

Biographie
Durant les années 1970 et 1980,  Il interprète le générique de l'émission de Christophe Izard Les visiteurs du mercredi.ainsi que celui les visiteurs de noël et presque toutes les chansons dites « animalières » de L'Île aux enfants. Il interprète aussi le rôle de "Michel le Chanteur" dans l'émission de télévision l'île aux enfants. 

Michael Montesquieu a écrit, composé et chanté de très nombreuses chansons. Il a enregistré une vingtaine d'albums CD, dont plusieurs pour enfants. Charles Talar productions, Pathé, RCA, ADES Disques, etc.

Il a animé de très nombreuses émissions de télévision pour les enfants, entre autres, Grain de Sel de Françoise Lepeuve, Les visiteurs du Mercredi et Les visiteurs de Noël de Christophe Izard en compagnie de Dorothée.  

Il a également animé, pendant plus de 20 ans, le personnage de "Casimir" en animations et en spectacles en France et à l'étranger principalement dans le monde francophone. 

Michaël Montesquieu est également producteur au sein de la société Aktabat SA Productions, qui a produit notamment, le personnage de Casimir, Le Libertin de Dieu au théâtre avec Bernard Fresson et Catherine Allégret, puis avec Guy Tréjan et Catherine Rouvel, à Paris à la Comédie des Champs Élysées (le sujet de la pièce retraçant les dernières années de la vie de Jean de La Fontaine).
 
Il a écrit toutes les « Aventures de Targar » dont il a composé et chanté les chansons et dessiné tous les personnages, ainsi que les lieux et les décors.

Notes et références 

Producteur français
Chanteur français du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)